Bolesław Matuszewski (1856–1943) – polski fotograf, pionier światowej i polskiej kinematografii
 Ignacy Matuszewski (1891–1946), polityk
 Izydor Matuszewski (ur. 1942), przełożony generalny Zakonu Paulinów
 Jerzy Matuszewski (ur. 1950), wieloletni wójt gminy Mycielin
 Józef Matuszewski (1911–2003), polski mediewista, historyk prawa
 Konstantin Wikentjewicz Matuszewski – radziecki polityk
 Manfred Matuszewski (1941-2018), kolarz i trener kolarski
 Marek Matuszewski (ur. 1959), poseł
 Michał Matuszewski (ur. 1993), polski szachista, arcymistrz od 2019 roku.
 Mariusz Matuszewski, muzyk, gitarzysta
 Ryszard Matuszewski (literat) (1914–2010), polski eseista, krytyk literacki
 Ryszard Matuszewski (ur. 1962) (ur. 1962), lider Bractwa Zakonnego Himavanti
 Stefan Matuszewski (1905–1985), działacz państwowy, pedagog, teolog i filozof